Lors des deux Assemblées constituantes de la Quatrième République, trois circonscriptions ont servi à faire représenter les Citoyens français du Maroc. Cette page présente les cinq députés de ces circonscriptions éphémères.

Première Assemblée constituante 
Lors de la première Assemblée nationale constituante, qui se tient du  au , on trouve :
 Jean Léonetti ( - ), dans le groupe Socialiste.
 Louis Marie Édouard Dumat ( - ), dans le groupe Parti républicain de la liberté. Il avait auparavant été membre de la Chambre des députés durant la XIVe législature de la Troisième République (du  au ), représentant le département de la Seine au sein du groupe Union républicaine démocratique.
 Pierre Parent ( - ), dans le groupe Républicains et Résistants.

Deuxième Assemblée constituante 
Lors de la deuxième Assemblée nationale constituante, qui se déroule du  au , on trouve :
 Jacques Augarde ( - ), dans le groupe Mouvement républicain populaire.
 Jean Léonetti ( - ), toujours au sein du groupe Socialiste. 
 Jean Jullien ( - ), au sein du groupe Parti républicain de la liberté.

Liens externes 
 Base de données de l'Assemblée nationale

Maroc